Bundestagswahlkreis 31 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Mittelems (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Stade I – Rotenburg II (2009)
 Bundestagswahlkreis Stade – Cuxhaven (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Lüchow-Dannenberg – Lüneburg (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Lüneburg – Lüchow-Dannenberg (1965 bis 1990)
 Bundestagswahlkreis Vechta – Cloppenburg (1949 bis 1961)